Орлов, Павел:
 
 Орлов, Павел Валерьевич (род. 1982) — российский хоккеист, тренер.
 Орлов, Павел Дмитриевич (1904—1989) — советский дипломат.
 Орлов, Павел Иванович (1914—1943) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Орлов, Павел Маратович (род. 1992) — российский футболист.